Plaats in Indonesië
 Teluk Beringin (Gunung Toar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Teluk Beringin (Kuala Kampar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau